Marković je lahko:
 Marković (priimek)
 Marković Polje (Bosna in Hercegovina)
 Marković Selo (Hrvaška)